Miejsca:
 Greenhalgh – przysiółek w Anglii
 Greenhalgh-with-Thistleton – civil parish w Anglii
Technika:
 „Greenhalgh” – brazylijski niszczyciel typu Marcílio Dias z czasów II wojny światowej i okresu „zimnej wojny”
Osoby:
 Howard Greenhalgh (ur. 1963) – brytyjski reżyser teledysków muzycznych
 James Greenhalgh (ur. 1975) – nowozelandzki tenisista
 Laura Greenhalgh (ur. 1985) – brytyjska wioślarka